Слепая:
 Слепая (картина)
 Слепая (река)
 Слепая (фильм, 2014)

См. также 
 Слепой (значения)